Le tournoi de tennis Tokyo Cup est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du 16 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Tokyo Cup
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Tokyo Cup
1978 au Japon
Tennis en décembre 1978